Comitatul Beaver, conform originalului din engleză, Beaver County, este numele unui comitat din provincia Alberta din Canada și  a trei comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

Comitat din Canada 

 Comitatul Beaver, provincia Alberta  -- (Categorie și format)

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Beaver, statul  -- (Formate OK -- Categorie și format)
 Comitatul Beaver, statul  -- (Formate PA -- Categorie și format)
 Comitatul Beaver, statul  -- (Formate UT -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Beaver (dezambiguizare)
 Beverly (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii